Ча́шник:

 Чашник — придворная должность в Русском царстве и в Великом княжестве Литовском.
 Чашник, каликстинец — участник гуситского движения в Чехии в XV веке.
 Чашник — еврейская фамилия.
 Чашник, Илья Григорьевич (1902—1929) — советский художник.